

События 
 В Риме консулы не избирались.
 372/371 — Афинский архонт-эпоним Алкистен.
 Толпа в Аргосе убивает 1200 аристократов, заподозрив их в подготовке олигархического переворота.
 Ификрат вместе с Каллистратом и Хабрием и с 70 афинскими кораблями снимает осаду Керкиры, разбивает сиракузскую эскадру и вынуждает Кефаллению присоединиться к союзу с Афинами.
 Ясон объединяет под своей властью всю Фессалию.
 Конец 370-х годов — Жена Аминты Евридика организовала со своим зятем заговор против Аминты, но дочь Аминты донесла об этом замысле.

Родились 
 Мэн-цзы (ум. 289 до н. э.) — филосов.
 Феофраст — филосов.

См. также